Гурик — українське прізвище.

 Гурик Йосиф (Йосип) (1853—1924) — український селянин, муляр, громадський діяч. Тричі посол до Галицького сейму.
 Гурик Роман Ігорович (1994—2014) — активіст Євромайдану, Герой України.

Українські прізвища